Pierre Bonhomme peut faire référence à :
 Pierre Bonhomme (1555-1617), un musicien belge ;
 Pierre Bonhomme, un prêtre français.

Voir aussi 
 Pierre-Jacques Bonhomme de Comeyras